Sunrise může znamenat:
 Sunrise (dalekohled) – sluneční dalekohled
 Sunrise (Florida) – město na Floridě v USA
 Sunrise (Here I Am) – píseň německé skupiny Ratty
 Sunrise (studio) – japonské animační studio a produkční společnost